"Dumbrava" se poate referi la:

Localități din România

Comune din România 
 comuna Dumbrava, Mehedinți

Localități din Republica Moldova 
 Dumbrava, sat din componența comunei Trușeni din municipiul Chișinău.

Localități din Ucraina 
 Dumbrava, Cozmeni (Dibrova)
 Dumbrava, Storojineț (Dibrivka)
 Dumbrava, Vînohradiv (Novoselîțea)

Vezi și 
 Dumbrăveni (dezambiguizare)
 Dumbrăvița (dezambiguizare)
 Dumbrăvioara, sat în județul Mureș

 Râul Dumbrava (dezambiguizare)

Legături externe 
 Dumbravă (DEX)

Toponime românești
Toponime slave